Kraj preszowski () – jednostka administracyjna Słowacji, jeden z 8 krajów, na które podzielone zostało to państwo.

Narodowość 2001–2011 według spisu powszechnego.

Język ojczysty 2001–2011 według spisu powszechnego.

Wyznanie 2001–2011.

Zobacz też 
 herb kraju preszowskiego
 podział administracyjny Słowacji

Przypisy 

 
preszowski